Arato es un nombre propio que puede referirse a:
Arato, (310 a. C.-240 a. C.), escritor y astrónomo griego.
Arato de Sición (271 a. C.-213 a. C.), tirano de Sición y estratego de la Liga Aquea.